Musallam är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Jerevan. Musallam ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Musallam är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Musallam ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Musallam. Närmaste större samhälle är Kapan,  km öster om Musallam. 

Trakten runt Musallam består i huvudsak av gräsmarker. Runt Musallam är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik